Pareyken ist der Name folgender Orte in Russland:

 Pareyken, Kreis Labiau, früherer Name von Seljonoje (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad
 Pareyken, Kreis Wehlau, früäherer Name von Bolschije Topki, untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad